Aleksandar Radović (1987) – pallanuotista montenegrino
 Amfilohije Radović (1938-2020) – metropolita ortodosso serbo di Montenegro
 Ana Radović (1986) – pallamanista montenegrina
 Andrija Radović (1872-1947) – politico montenegrino e successivamente jugoslavo
 Branko Radović (1933-1993) – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Lazar Radović (1937) – ex calciatore jugoslavo, montenegrino dal 2006, di ruolo difensore
 Milan Radović (1952) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo attaccante
 Miroslav Radović (1984) – calciatore serbo con cittadinanza polacca, di ruolo attaccante
 Nemanja Radović (1991) – cestista montenegrino
 Nikola Radović (1933-1991) – calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Radovan Radović (1936-2022) – ex cestista jugoslavo
 Velibor Radović (1972) – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino naturalizzato israeliano
 Vladan Radovic (1970) – direttore della fotografia italiano
 Zoran Radović (1961) – ex cestista jugoslavo